Geografia:
Savannah (Califòrnia), localitat estatunidencs de Califòrnia
 Savannah (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Savanna (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Savannah (Missouri), localitat estatunidenca de Missouri
Savannah (Nova York), localitat estatunidenca de Nova York
 Savannah (Tennessee), localitat estatunidenca de Tennessee
 Savanna-la-Mar, localitat jamaicana
 Vaixells
 SS Savannah, el primer vaixell híbrid que va aconseguir travessar l'Oceà Atlàntic